Hugo von Gibelet ist der Name folgender Personen:

* Hugo von Gibelet († nach 1220), Herr von Besmedin, siehe Hugo von Besmedin
 Hugo I. von Gibelet († um 1135), siehe Hugo I. Embriaco
 Hugo II. von Gibelet († vor 1184), Herr von Gibelet, siehe Hugo II. Embriaco
 Hugo III. von Gibelet († um 1196), Herr von Gibelet, siehe Hugo III. Embriaco